Trabalho de conclusão de curso
 Terceiro Comando da Capital
 Terapia cognitivo-comportamental
 Teoria do campo cristalino

Desambiguações de siglas